Tschang steht für:
 Tschang (Harfe), orientalische Winkelharfe
 Baht, Währung Thailands
 Paul Tschang In-Nam (* 1949), koreanischer Erzbischof der römisch-katholischen Kirche

Siehe auch:
 Chang